Het seizoen 1995/1996 van FC Groningen was het 25ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen. De club kwam voor het zestiende opeenvolgende jaar uit in de Eredivisie.

Het seizoen begon voor de Groningers in de UEFA Intertoto Cup, in de vier wedstrijden die men hierin speelde werd er niet verloren. Ondanks dat de ploeg ongeslagen bleef in de groep wist men zich niet te plaatsen voor de volgende ronde, omdat men tweede werd achter het Roemeense Ceahlăul Piatra Neamț.

In de eredivisie verliep het seizoen onder trainer Hans Westerhof prima, na de drie voorgaande seizoenen in het rechter rijtje geëindigd te zijn eindigde men eindelijk weer een keer in het linker rijtje, door de negende plaats in de eindrangschikking te halen. 

In het KNVB bekertoernooi kwam men niet verder dan de eerste ronde waarin men een uitwedstrijd speelde tegen Roda JC. Na negentig minuten stond de stand met 1-1 gelijk, maar na sudden death gingen de Limburgers alsnog door ten koste van de Groningers.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden

UEFA Intertoto Cup

Wedstrijden

Eindstand

1996
Groningen